Пика́п (от  — поднимать, отрывать, подвозить) — автомобиль с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой с невысокими сторонами и задней дверью.

История 
Первые развозные пикапы с небольшой платформой для перевозки мелких партий грузов на базе легковых автомобилей с ДВС появились в начале XX века в Европе и в США. Во второй половине 1910-х годов крупнейшие американские автомобилестроительные фирмы Ford, Dodge и Chevrolet развернули их массовую конвейерную сборку.

На протяжении 1910—1970-х годов пикапы считались сугубо утилитарными автомобилями, прежде всего, необходимыми фермерам и мелкому бизнесу, и в качестве вспомогательных развозных грузовиков транспортным, сервисным, строительным и дорожно-ремонтным компаниям.

В Европе кузов типа пикап стал сравнительно распространённым перед Первой мировой войной. Ранние пикапы часто использовались и в военных целях, так на их базе оборудовали передвижные радиостанции, кареты скорой помощи и штабные автомобили.

В межвоенный период 1920—1930-х годов на пикапы начали устанавливать пулемёты и зенитные, а позже и противотанковые орудия. После Второй мировой войны пикапы в Западной Европе стали делать преимущественно на базе малолитражных автомобилей, часто с передним приводом.

В Азии наиболее распространены компактные пикапы, в том числе в полноприводном исполнении, которые популярны, прежде всего, на Ближнем Востоке, а также в Юго-Восточной Азии и в Африке. В Австралии традиционно пользуются спросом легковые пикапы на базе местных полноразмерных легковых автомобилей марок Holden и Ford.

В Южной Африке пикапы используются в качестве патрульных транспортных средств полицейской службой Южной Африки.

Использование 
Оснащение пикапов корпусами для кемперов обеспечивает небольшое жизненное пространство для кемпинга. Тем не менее, вдвижные кемперы для грузовиков дают пикапу удобства небольшого дома на колёсах, но при этом позволяют оператору снимать и использовать автомобиль независимо

См. также 
 Trophy Truck

Примечания

Ссылки 

Типы автомобильных кузовов